Meconium steht für:

 Mekonium – den ersten Stuhl eines Neugeborenen
 veraltete Bezeichnung für Opiumtinktur
 am caudalen Pol der Puppenhülle sichtbarer Larvenkot, siehe Ameise#Larvenstadium